Buffalo Market — amerykańska firma założona w kwietniu 2022 r. przez Adama Olejniczaka. Główna siedziba znajduje się w San Francisco w stanie Kalifornia. Firma zajmuje się dystrybucją produktów spożywczych od lokalnych producentów do sieci hipermarketów w Stanach Zjednoczonych.

W pierwszej połowie 2022 roku Buffalo Market odnotowywał wzrost o średnio 36% z miesiąca na miesiąc. Firma została wyceniona wówczas na 270 milionów dolarów.

Historia 
Biznes założył, a także początkowo prowadził Adam Olejniczak. Buffalo Market rozpoczął działalność jako firma dostarczająca artykuły spożywcze dokładnie w momencie wybuchu pandemii COVID-19. 

Olejniczak dostarczał swoim sąsiadom z Palo Alto artykuły spożywcze z lokalnych sklepów wielkopowierzchniowych. Usługa zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Jednym z pierwszych klientów była Elizabeth Yin z Hustle Fund, która wkrótce potem została pierwszym instytucjonalnym inwestorem w Buffalo Market.

W pierwszych tygodniach pandemii, Buffalo Market musiał zmienić swój model działania. Spowodowane to było niewystarczającym zaopatrzeniem sklepów w produkty pożądane przez klientów. Olejniczak zaczął zaopatrywać się w produkty bezpośrednio od lokalnych producentów. To doprowadziło do nawiązania współpracy z dużymi dystrybutorami żywności. Niestety, żaden z nich nie był w stanie zapewnić odpowiedniej platformy usługowej dla Buffalo Market, co skutkowało częstymi brakami magazynowymi. Olejniczak postanowił zbudować własną sieć logistyczną, która pozwoliła na rozwój działalności w branży spożywczej, a następnie dystrybucji żywności na szerszą skalę. 

Pierwszą umowę dystrybucyjną Buffalo Market zawarło z Inked Organics, zajmującą się produkcją pieczywa. W wyniku tego podniosła się sprzedaż detaliczna danych produktów, a to znów wpłynęło na zdobycie kolejnych partnerów wśród firm detalicznych.

Inwestorzy 
Buffalo Market posiada wsparcie ze strony funduszy Venture Capital. W roku 2021 firma zebrała łącznie ponad 21 milionów dolarów.

Do najbardziej znanych inwestorów należą: Mantis VC założona przez Alexa Palla i Andrew Taggarta (muzyków z zespołu The Chainsmokers), Forerunner Ventures, Construct Capital, Precursor Ventures, Ten One Ten Ventures, i wielu innych.

Oferta 
Firma zajmuje się dystrybucją produktów spożywczych na terenie Stanów Zjednoczonych. Pośredniczy w dostawie pomiędzy lokalnymi producentami żywności a sieciami sklepów m.in. Walmart, Costco, Safeway, Kroger, Whole Foods.

Oprócz wsparcia spedycyjnego firma posiada dedykowaną platformę logistyczną, która opiera się na śledzeniu w czasie rzeczywistym stanu produktów na półkach oraz ścieżki dotarcia z magazynu do sklepu docelowego. Pozwala to na lepszą organizację procesu logistycznego z korzyścią zarówno dla producenta (który nie traci zysku, kiedy brakuje jego produktu w sklepie), jak i sklep (lepsze planowanie rozkładu produktów). Firma skupia się wyłącznie na produktach z kategorii Fast Moving Consumer Goods, czyli tych najszybciej się sprzedających.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych